Серия B 1975/1976 () — 44-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 сентября 1975 года и закончился 20 июня 1976 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1975/76 на legaserieb.it
 Серия B 1975/76 на rsssf.com

1975/1976
Футбол в Италии в 1975 году
Футбол в Италии в 1976 году